Mentze ist der Familienname von

 Ludwig Mentze (1755–1822), deutscher Jurist und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Nikolaus Barward Mentze (1719–1766), Lübecker Kaufmann und Ratsherr

Siehe auch:
 Menze